Milo Nižetić je bio vratar u više nogometnih klubova, a zatim i trener.

Izvori 

Hrvatski nogometaši
Hrvatski nogometni treneri
Hrvatski nogometni vratari
Treneri Hajduka
Vratari Hajduka
Vratari RNK Splita
Treneri NK Slaven Belupa
Treneri RNK Splita
Treneri HNK Šibenika
Životopisi, Split